Розробка родовищ (серійне видання)
 Розробка родовищ – комплекс взаємопов’язаних процесів гірничого виробництва з вилучення корисних копалин (або корисних компонентів) з надр Землі.